Козинська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Козинська волость — Дубенського повіту Волинської губернії;
 Козинська волость — Канівського повіту Київської губернії;
 Козинська волость — Вовчанського повіту Харківської губернії.